Gerhard Unterluggauer, avstrijski hokejist; * 15. avgust 1976, Beljak, Avstrija.

Nazadnje je Unterluggauer igral na položaju levega branilca za ekipo VSV EC v Ligi EBEL kjer pa mu po koncu sezone 2015/16 niso podaljšali pogodbe..

Kariera
Svojo kariero je začel v klubu VSV EC, za katerega je igral od 1992 do 2001. V tem času je močno napredoval od nadarjenega mladinca do učinkovitega igralca, ki je v sezoni 2000/01 na 50 tekmah zadel 17 golov in dodal 42 podaj. Vmes je dve sezoni (1995/96 in 1996/97) preigral v ligi WHL. Zastopal je barve moštva Brandon Wheat Kings, zanje je dosegel v prvi sezoni 16 točk, v drugi pa že 57. Z moštvom Brandon Wheat Kings se je tudi veselil osvojitve naslova prvaka. Po vrnitvi v Avstrijo za 4 sezone se je preselil v Nemčijo, kjer je igral za Schwenninger Wild Wings, s katerimi se je boril za obstanek v nemški DEL ligi, kar jim je tudi uspelo po dvoboju z moštvom Berlin Capitals. Tam je ostal le eno sezono - zatem se je za dve sezoni preselil k drugi nemški ekipi Düsseldorfer EG (oziroma DEG Metro Stars). Odtlej je pet sezon zapored igral pri tirolskem moštvu HC TWK Innsbruck, s katerimi se je trikrat uspel kvalificirati v končnico. Ko je klub zaradi finančnih težav marca 2009 naznanil selitev v nižjo Narodno ligo, je Unterluggauer okrepil drugega EBEL-ligaša, svoje matično moštvo VSV EC. 

Gerhard Unterluggauer je reden avstrijski reprezentant, za državne barve nastopa vse od Svetovnega prvenstva leta 1994. Med drugim je zaigral na Olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju in kvalifikacijah za Olimpijske igre v Torinu.

Pregled kariere

|-
| VSV EC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 92/93
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 93
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 93/94
|
| 47
| 4
| 3
| 7
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| 
| 32
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 94
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 94
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 95
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 95/96
|
| 28
| 5
| 11
| 16
| 
| 55
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 96/97
|
| 59
| 9
| 48
| 57
| 
| 50
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +1
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 97
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| VSV EC
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 23
| 4
| 9
| 13
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 54
| 9
| 29
| 38
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 15
| 3
| 3
| 6
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Interliga
| 99/00
|
| 33
| 9
| 13
| 22
| +31
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 50
| 17
| 42
| 59
| +46
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| DEL
| 01/02
|
| 60
| 4
| 9
| 13
| -17
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| DEL - Skupina za obstanek
| 01/02
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 0
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEG Metro Stars
| DEL
| 02/03
|
| 52
| 4
| 12
| 16
| +2
| 42
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEG Metro Stars
| DEL
| 03/04
|
| 51
| 3
| 8
| 11
| +3
| 38
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 47
| 14
| 31
| 45
| +10
| 56
|
| 5
| 0
| 6
| 6
| +3
| 0
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| -6
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 48
| 13
| 30
| 43
| +21
| 91
|
| 7
| 5
| 2
| 7
| -4
| 4
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 8
| 37
| 45
| -14
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 38
| 7
| 18
| 25
| -7
| 32
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 58
| 14
| 26
| 40
| -13
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |755
| bgcolor="#7FFF00" |137
| bgcolor="#7FFF00" |286
| bgcolor="#7FFF00" |423
| bgcolor="#7FFF00" |+58
| bgcolor="#7FFF00" |771
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |24
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |-3
| bgcolor="#7FFF00" |10
|}

Sklici

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Brandon Wheat Kings
Hokejisti Schwenninger Wild Wings
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti HC TWK Innsbruck